Una brutta faccenda è un romanzo giallo di Marco Vichi pubblicato da Guanda. È il secondo romanzo della serie dedicata al commissario Bordelli.

Trama
Il romanzo è ambientato nel capoluogo toscano, nella primavera del 1964. Il commissario Bordelli viene chiamato a far luce su una serie di omicidi, tra cui quello di una bambina il cui corpo viene rinvenuto in un parco cittadino e una seconda bambina rinvenuta, dopo poco tempo. Entrambi i cadaveri mostrano il segno di un morso.

Edizioni 

Romanzi polizieschi
Romanzi ambientati a Firenze